Сакар је насеље у Србији у општини Мали Зворник у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 452 становника.

Галерија

Демографија 
У насељу Сакар живи 386 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,7 година (35,0 код мушкараца и 38,6 код жена). У насељу има 163 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,09.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Малом Зворнику
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији